Johannes Kruse ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kruse (Geistlicher) († um 1528), deutscher Ordensgeistlicher, Prior von Appingen
 Johannes Kruse (Rektor) († nach 1531), deutscher Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Johann Kruse